Quatre navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Victoria, en l'honneur de la reine Victoria :

 le , un sloop à roues à aubes lancé en Inde en 1839 et revendu vers 1864 ;
 le , le dernier navire de ligne de premier rang, en service de 1859 à 1893 ;
 le , un yawl garde-côtes revendu en 1905 ;
 le , un cuirassé, navire de tête de la , qui coule en 1893 à la suite d'une collision avec le  en mer Méditerranée.

Voir aussi 
 Le , un cuirassé de classe Sverige, en service dans la Marine royale suédoise.
 Le , un sous-marin de la classe du même nom en service dans la Marine royale canadienne.

Source 

Victoria